Начальная — топоним в России.

 Начальная — река, левый приток р. Колыма, Якутия, координаты 64°51' с. ш. 152°20' в. д., код ГКГН 375656.
 Начальная — гора, северо-западнее гор Пырканай, в правобережье р.Сантальвеергин, Якутия, координаты 69°24' с. ш. 162°23' в. д., код ГКГН 415660.
 Начальная — река, левый приток реки Сым, Красноярский край, координаты 60°14' с. ш. 88°43' в. д.
 Начальная — река, левый приток р. Шренк (бассейн р. Нижняя Таймыра), Красноярский край 75°02' с. ш. 96°23' в. д.

См. также 
 Начальное
 Начальный